Trauf bezeichnet:
 in der Forst- und Waldwirtschaft einen Bestandesaußenrand, siehe Waldrand
 in der Geologie den bestimmten Teil einer Schichtstufe
 den nordwestlichen Steilabfall der Schwäbischen Alb, siehe Albtrauf

Siehe auch:
 Traufe (Begriffsklärung)